

Élections régionales

Basse-Autriche

Burgenland

Carinthie 

 FPK en 2013

Haute-Autriche

Salzbourg

Styrie

Tyrol

Vienne

Vorarlberg 

Parti de la liberté d'Autriche
Résultats électoraux